You're My World är ett musikalbum från 1979 av Samuelsons.

Låtlista
Guide Me Lord
If that isn't love
Come Let us help One Another
Standing Somewhere in the Shadows
Something New
He Looked Beyond My Faults
Born Again
Your'e My Best Friend
What a Song
He is My Everything
Let me be there
You're My World

Källor

Fotnoter

Album av Samuelsons
Musikalbum 1979
Engelskspråkiga musikalbum